Kathleen Kennedy Cavendish, markiezin van Hartington – zus van president John F. Kennedy
 Kathleen Kennedy (filmproducent), Amerikaans filmproducente